Таишево — название населённых пунктов в России:

 Таишево — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Таишево — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Таишево — деревня в Кукморском районе Татарстана, вошедшая в состав посёлка Кукмор.